Francisco de Paula Enrique de Borbón y Escasany (Madrid, 16 de noviembre de 1943),  duque de Sevilla, grande de España, es un noble y empresario español.

Familia
Hijo de Francisco de Paula Enrique María Luis de Borbón y Borbón y de su mujer Enriqueta Escasany y Miguel, nieto paterno de la IV duquesa de Sevilla, Grande de España, Enriqueta Isabel Josefina Alfonsa Marta María Elena Luisa Carlota de Borbón y Parade y nieto materno de la II marquesa de Pobla de Claramunt, Enriqueta de Miguel y Mas.

Biografía
Licenciado en Económicas, es administrador de empresas y banquero. Inició su trayectoria profesional en 1973 como director del banco de negocios londinense Hill Samuel and Co. Limited, qué dirigió hace treinta años, convirtiéndose luego y desempeñando posteriormente los cargos de presidente y director general del Miami National Bank y presidente del Cannon Group Iberoamérica.

Es primo cuarto del rey emérito Juan Carlos I y hermano de Alfonso Carlos de Borbón y Escasany, con quien comparte puestos ejecutivos y vocalías en los consejos de administración de las empresas familiares. Además, es consejero delegado de Ahorro Familiar, presidente de la Sociedad Internacional de Equipos Clínicos, SA o Sociedad Internacional de Equipos Médicos, con 270 000 € de capital social, que participa en la American Liberty de Equipos Clínicos, en los Estados Unidos, y de Vapor, SA, dedicada al comercio de maquinaria y equipos industriales, y administrador único de Compañía Médica y Educacional de Sevilla, SA, dedicada a la venta de productos sanitarios, con 962 000 € de capital social, y de Kingnoi, SA, de gestión y administración inmobiliaria, y principal accionista de Polaris Inversiones Inmobiliarias y Financieras, SL.

Matrimonios y descendencia
Francisco se casó en Baden-Baden el 7 de julio de 1973 con la condesa Beatrice Wilhelmine Paula von Hardenberg-Fürstenberg (Donaueschingen, 28 de junio de 1947 - Marbella, 14 de marzo de 2020), hija del conde Günther Eberhard Kurt Wilhelm von Hardenberg (Schwedt an der Oder, 14 de febrero de 1918 - Baden-Baden, 19 de enero de 1985) y de su esposa, (Donaueschingen, 27 de febrero de 1943) la princesa Maria Josepha Egona Sofia Wilhelmine Joachima Maximiliane Friederike zu Fürstenberg (Werenwag, 23 de abril de 1922 - Baden-Baden, 7 de julio de 2008). Antes de divorciarse en Madrid el 30 de junio de 1989, tuvieron dos hijas y un hijo: 
 Olivia Enriqueta María Josefa de Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg (Londres, 6 de abril de 1974). Empresaria, creó la firma de joyas Aristocrazy.  Está casada con Julián Porras-Figueroa y Toledano y son padres de dos niños, Flavia y Fernando. 
 Cristina Elena de Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg (Madrid, 2 de septiembre de 1975 - Madrid, 13 de febrero de 2020), traductora del IECSA de Buenos Aires y del ASAP SL de Madrid, ayudaba a organizar eventos deportivos, estudió Relaciones Internacionales en el College for International Studies (CIS) de Madrid, y tenía una compañía de cáterin. Fallecida en el Hospital Puerta del Hierro tras un accidente el 13 de febrero de 2020. 
 Francisco de Paula Joaquín de Borbón y von Hardenberg-Fürstenberg (Madrid, 21 de enero de 1979), conde de Hardenberg-Fürstenberg, trabajó en ASAP SL tras estudiar Gestión Deportiva en la Barry University y vive en Madrid. El día 24 de agosto de 2021 anunció oficialmente que se casará con la madre de su hijo Francisco Máximo que nació el 3 de noviembre de 2017, la empresaria austriaca, Sophie Karoly en Sevilla el 9 de octubre de 2021.  Sophie es directora general de Avantgarde Properties, con sede en Viena (Austria), trabaja entre Viena, Madrid y Marbella.

Volvió a contraer matrimonio en Viena el 19 de octubre de 1991 con Isabelle Eugénie Karanitsch (Viena, 23 de noviembre de 1959), hija de Franz M. Karanitsch y de Tatjana Cimlov Karacevcev. Divorciados en Madrid el 17 de junio de 1993. Sin descendencia.
 
Se casó por tercera vez en Marbella el 2 de septiembre de 2000 con María de los Ángeles de Vargas-Zúñiga y Juanes (19 de noviembre de 1954), hija de Manuel de Vargas-Zúñiga y la Calzada y de María de los Ángeles de Juanes y Lago y nieta paterna del  conde de la Oliva de Plasencia. Sin descendencia.

Distinciones honoríficas 
 Consejero Magistral (Presidente) del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 15 de abril de 2010.
Hermano Honorario de la Real Cofradía de El Prendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Hellín (Albacete), por acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2015.
Comendador de la Real Orden del Mérito Civil
Gran Maestre Emérito de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén
Presidente de Honor de la Asociación Santos Ángeles Custodios de España, Amigos del Cuerpo Nacional de Policía

Ancestros

Títulos

Referencias

Nobles de la Comunidad de Madrid
Casa de Borbón en España
Duques de Sevilla
Grandeza de España
Economistas de España del siglo XXI
Empresarios de España
Banqueros de España
Grandes maestres de la Orden de San Lázaro de Jerusalén
Nacidos en Madrid